Santurce può riferirsi a:
Santurce (Argentina)
Santurtzi, comune spagnolo nei Paesi Baschi (noto anche come Santurce)
Santurce (Porto Rico), circoscrizione di San Juan